

Села

Старосілля — Волинська область, Володимирський район, Павлівська сільська громада
 Старосілля — Волинська область, Луцький район
 Старосілля — Житомирська область, Житомирський район
 Старосілля — Житомирська область, Коростенський район, Лугинська селищна громада
 Старосілля — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Старосілля — Херсонська область, Бериславський район, Великоолександрівська селищна громада
 Старосілля — Черкаська область, Черкаський район
 Старосілля — Чернігівська область, Чернігівський район, Городнянська міська громада

 Старосілля — колишнє селище на Переяславщині, Київська область (нині частина села Дівички)
 Старосілля — колишнє село Іванківського району Київської області (відселене після аварії на Чорнобильській АЕС)
 Старосілля (до 1945 року — Салачик) —  східна околиця Бахчисарая
 Старосілля — колишнє село Вишгородського району Київської області (затоплене під час утворення Київського водосховища)

Старосілля — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Старосілля () — Мінська область, Крупський район

Старосілля () — Ленінградська область, Тосненський район